Юрий Алексеевич Бочарников (20.06.1928-01.06.2020) — передовик советского сельского хозяйства, председатель
колхоза «Коммунистический Маяк» Кировского района Ставропольского края (1968-1978), первый секретарь Георгиевского райкома КПСС (1978-1989), депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, почётный гражданин Георгиевского района Ставропольского края (2017).

Биография 
Родился 20 июня 1928 году в селе Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарии в крестьянской русской семье. 

В 1942 году завершил обучение в Новокаменской неполной средней школе. Работать начал в этом же году разнорабочим в колхозе имени Буденного Чегемского района Кабардино-Балкарской АССР. После окончания войны работал ветфельдшером. Завершив обучение в Нальчикском сельскохозяйственном техникуме стал трудиться заведующим зооветпунктом в поселке Новосреднее Аполлонского (Кировского) района Ставропольского края.

С 1949 по 1952 годы служил в рядах Красной Армии. После службы вернулся на Ставрополье. Работал заведующим ветпунктом, главным ветеринарным врачом в колхозе «Коммунистический Маяк» Аполлонского (Кировского) района. В 1963 году получил диплом о высшем образовании завершив обучение на зоотехническом факультете Ставропольского сельскохозяйственного института. Получил специальность зоотехника.

В 1960 году был избран секретарем парткома колхоза, в 1962 назначен заместителем председателя колхоза и в 1968 году стал председателем колхоза «Коммунистический Маяк» Кировского района Ставропольского края. В 1974 году ему доверено представлять отрасль и край в качестве депутата Верховного Совета СССР IX созыва.

В декабре 1978 года избирается первым секретарем Георгиевского райкома КПСС. На этой должности отработал 11 лет до октября 1989 года. Проявлял себя как опытный хозяйственник, грамотный руководитель, талантливый организатор и политический лидер, душой болеющий за благополучие и процветание района.
 
За время его работы были сооружены тысячи метров дорог, построены школы, детские сады, возведена пристройка к Незлобненской районной больнице, сооружён санаторий-профилакторий «Искра», сданы в эксплуатацию скотоводческие комплексы по откорму крупного рогатого скота и выращиванию нетелей «Балковский» и «Александрийский», а также построен Лысогорский свинокомплекс, комплекс по производству птицы в станице Незлобной, молочные комплексы в поселках Крутоярском, Ульяновском, станицах Урухской и Лысогорской, и многие другие объекты и сооружения.

В 1989 году ушёл на заслуженный отдых. 

Проживает в городе Кисловодске Ставропольского края.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 орден Ленина (1973)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1971)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2005)
 другие медали.

 Почётный гражданин Георгиевского района Ставропольского края (23.05.2017).

Примечания

Ссылки 
 Биография
 От фельдшера до секретаря райкома
 Откровенный разговор

Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Зоотехники
Председатели колхозов
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Почётные граждане Георгиевска
Долгожители России